Да́рья Ива́новна Щу́кина () — российская кёрлингистка на колясках, участница сборной России на зимних Паралимпийских играх 2018, чемпионка мира 2020.

Достижения 
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : серебро (, ), бронза ().
 Кубок России по кёрлингу на колясках: золото (2021).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Международного Паралимпийского комитета
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2018

 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты России
Чемпионы мира по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на колясках